Vila Virgínia pode se referir a:

Vila Virgínia, bairro da cidade de Itaquaquecetuba, SP
  Este é sem dúvida alguma o bairro mais importante e valorizado da cidade de Itaquaquecetuba, nele se encontram os maiores investimentos fora de uma área industrial.
  Após a construção da nova Igreja Católica, houve uma incrivel valorização dos imóveis próximos à igreja (o que em alguns casos chega a mais de 200 %)Entre outros encontram-se ainda neste bairro:   
1) A Prefeitura; 
2) a UNG (Faculdade de Guarulhos) e as melhores escolas particulares da região;
3) Linha de onibus que sai deste bairro;
4) Vários prédios comerciais de alto padrão;
5) Além de grande expansão na renda percapita e escolaridade dos moradores se comparado aos demais bairros do município. 

Vila Virgínia, bairro da cidade de São Paulo, SP

Desambiguação